La ligne 525 est une ancienne ligne de tramway de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Éghezée à Seilles entre  et .

Histoire 

La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre la gare d'Andenne (à Seilles) et Éghezée (nouvelle section, capital 3). L'exploitation est assurée par la société anonyme Mosane pour l'exploitation des chemins de fer vicinaux.

Au cours de la Première Guerre mondiale, entre  et , l'occupant démonte les voies entrainant la suppression de la ligne, le service reprend progressivement le  entre la gare d'Andenne et Bierwart, le  jusqu'à Forville et le  jusqu'à Éghezée.

Au , l'exploitation est alors reprise directement par la SNCV.

Le , la ligne est supprimée, elle est remplacée par une ligne d'autobus sous l'indice 19, cette ligne est toujours exploitée. Les voies de la ligne restent utilisées pour le trafic fret jusqu'à la fermeture à tout-trafic  le  des sections gare d'Éghezée - Bierwart Carrefour et Bierwart Route d'Héron - gare d'Andenne (capital 3), la section entre Bierwart Carrefour et la route d'Héron reste utilisée pour le trafic fret par la ligne 530A.

Infrastructure

Voies et tracés 

La voie est construite à l'écartement métrique ().

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 

Tableaux horaires :
 Été  : 525.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Namur

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège